Пилява — многозначное понятие.

Топоним

Польша 
 Пилява — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Гарволинский повят.
 Пилява — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Гарволинский повят, Мазовецкое воеводство.

Украина 
 Пилява — село в Тывровском районе Винницкой области.
 Пилява — село в Вышгородском районе Киевской области.
 Пилява — село в Старосинявском районе Хмельницкой области.
 Пилява — село в Каневском районе Черкасской области.

Другое 
 Пилява — польский дворянский герб.

См. также 
 Пылява — село в Бучачском районе Тернопольской области Украины
 Пилава (также Пиллау) — прежнее название города Балтийск в Калининградской области России